Imię róży – debiutancka powieść kryminalna Umberta Eco wydana w 1980 roku
 Imię róży (film) – film fabularny z 1986 roku w reż. Jeana-Jacques’a Annauda
 Imię róży (serial telewizyjny) – niemiecko-włoski miniserial telewizyjny z 2019 roku